Braga är ett släkte av kräftdjur. Braga ingår i familjen Cymothoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

 
Gråsuggor och tånglöss